Вячеслав Фёдорович Тимошин (27 марта 1929, Астрахань — 8 октября 2006, Санкт-Петербург) — советский и российский артист оперетты, народный артист РСФСР.

Биография 
Вячеслав Фёдорович Тимошин родился 27 марта 1929 года в Астрахани. В 1950 году окончил Астраханский педагогический институт. С 1951 года солист армейских ансамблей песни и пляски.

В 1956—2006 годах солист Ленинградского театра музыкальной комедии, где исполнил более 50 партий. 

Умер 8 октября 2006 года, похоронен на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга.

Семья 
 Первая жена — актриса Татьяна Львовна Пилецкая (урожд. Татьяна Людвиговна Урлауб; род. 1928), народная артистка России.
 Вторая жена — певица и актриса Людмила Петровна Сенчина (1950—2018), народная артистка России. Ради этого брака Тимошин развёлся с первой женой. Брак продлился около десяти лет (с 1970 до конца 1970-х).
 Сын — Вячеслав Вячеславович Тимошин (род. 1973). Учился на филфаке Ленинградского университета, увлекался рок-музыкой, некоторое время выступал в рок-группе «17 пилотов в огне». Живёт в США, занимается недвижимостью, работает страховым агентом.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (15.08.1963).
 Народный артист РСФСР (29.04.1980).

Работы в театре 

 , 1971 — «Роз-Мари» Р. Фримля и Г. Стотхарта — Джим Кенион
  — «Мистер Икс» И. Кальмана — Мистер Икс
  — «Белая акация» И. Дунаевского — Костя Куприянов
  — «Поцелуй Чаниты» Ю. Милютина — Пабло
 , 1976 — «Фиалка Монмартра» И. Кальмана — Рауль
  — «Левша» А. Новикова — Левша
  — «Цыганская любовь» Ф. Легара — Шандор и Ласло
 , 1973 — «Севастопольский вальс» К. Листова — Аверин
  — «Герцогиня Герольштейнская» Ж. Оффенбаха — Браун
  — «Сердце балтийца» («Пять минут на размышление») К. Листова — Селиванов
  — «Сто чертей и одна девушка» Т. Хренникова — Агафон
  — «Баядера» И. Кальмана — Раджами
  — «Королевская ложа» Т. Добжанского — Простой парень Жан и король карликового государства
  — «Восемнадцать лет» В. Соловьёва-Седого — Лёша
  — «Королева чардаша» И. Кальмана — Эдвин
  — «Венские встречи» И. Штрауса — принц Роберто
  — «Ночной незнакомец» В. Дмитриева — Володя
  — «Весёлая вдова» Ф. Легара — граф Данило
  — «Свадьба Кречинского» А. Колкера — Нелькин
  — «Ах, эта прекрасная оперетта!»
  — «Дело» А. Колкера — Князь
  — «Иоганн Штраус — король вальса»
  — «Разбитое зеркало, или Новая опера нищих» А. Журбина — Мэкхит
  — «Марица» И. Кальмана — Тасилло
  — «Летучая мышь» И. Штрауса — Генрих Айзенштейн
  — «Вольный ветер» И. Дунаевского — Янко
  — «На рассвете» О. Сандлера — Григорий Котовский

 Фильмография 
 Актёр 
  — Королевская ложа — Жан
  — Свадьба Кречинского — Владимир Дмитриевич Нелькин

 Вокал 
  — Летучая мышь — князь Орловский'' (роль Юрия Васильева)

Примечания

Литература 
 Звездные часы оперетты // Искусство. Ленингр. отд-ние, 1991 года // Всего страниц: 217
 Журнал «Театральная жизнь» 1980 года
 О Вячеславе Фёдоровиче есть статья в «Музыкальной энциклопедии».

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Астраханского педагогического института
Персоналии:Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии